Giuseppe Musolino – brigante italiano
Il brigante Musolino – film del 1950 diretto da Mario Camerini
Il brigante Musolino – album di Otello Profazio del 1973